«Stormbringer» () — девятый студийный альбом британской группы Deep Purple, вышедший 10 декабря 1974 года.

Об альбоме 
Альбом был записан в августе 1974 года на студии Musicland в Мюнхене. Микширование было выполнено в Лос-Анджелесе на студии Record Plant в сентябре. Многие песни, привезённые группой в США, были достаточно сырыми. К примеру, вокальные партии для композиции «Soldier of Fortune» накладывались на музыку уже в Америке.

Работа над пластинкой проходила в напряжённой атмосфере. Сильные элементы фанка и соула, привносимые Хьюзом и Ковердэйлом, не устраивали Блэкмора (фактически, альбом представляет собой смесь заимствований Ковердэйла из блюза, элементов фанка, которым увлекался Хьюз, типичных хард-роковых риффов Блэкмора и классических органных партий Лорда). Гитарист избегал общения с другими участниками группы, и, наоборот, всё чаще контактировал с Ронни Джеймсом Дио и остальными музыкантами Elf, которые позже войдут в состав его нового коллектива Rainbow. Блэкмор говорил о записи пластинки: «Со мной были не те люди, с которыми мне бы хотелось записывать альбом». В то время он испытывал негативные эмоции ко всем окружающим. Возможно, это могло быть вызвано шедшим у него тогда бракоразводным процессом. О вероятном уходе Ричи из группы стало известно в феврале 1975 года, во время американского турне. Отход группы от привычного звучания удивил также и руководство Warner Bros. После концерта 7 апреля 1975 года в парижском Palais des Sports Блэкмор покинул Deep Purple.

Название «Stormbringer» («несущий бурю», «буревестник») навеяно творчеством Майкла Муркока. При оформлении обложки альбома Stormbringer был использован фотоснимок торнадо, сделанный в 1927 году в штате Миннесота.

23 февраля 2009 года в честь 35-летия альбома вышло его двухдисковое (CD+DVD) переиздание. На первом диске представлена ремастированная версия альбома, а также 4 ремикса Гленна Хьюза и инструментальная композиция «High Ball Shooter». На втором — квадрофонический микс альбома в двух звуковых вариантах.

Список композиций 

Сторона 1

Сторона 2

Бонус треки на издании 35th anniversary

Участники записи 
 Ричи Блэкмор — гитара
 Дэвид Ковердэйл — вокал (все композиции, кроме «Holy Man»), бэк-вокал
 Гленн Хьюз — бас-гитара, вокал (все композиции, кроме «Soldier of Fortune»), бэк-вокал
 Джон Лорд — орган, клавишные, электрическое фортепиано, бэк-вокал
 Иэн Пейс — ударные
 Записано на студии Musicland Studios (Мюнхен) в августе 1974 года, сведено в «» (Лос-Анджелес) в сентябре 1974 года.
 Звукорежиссёр — Мартин Бёрч
 Сведение — Мартин Бёрч и Иэн Пейс при участии Гэри Вебба и Гэри Ландински
 Продюсирование — Deep Purple и Мартин Бёрч
переиздание 2009 года
 Питер Мью — ремикширование, перевод оригинального квад-микса в формат 5.1
 Гленн Хьюз — ремикширование
 Гарри Масси — микширование («High Ball Shooter» (instrumental)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Тексты песен альбома
 Stormbringer — история создания последнего альбома состава Mark III

Альбомы Deep Purple
Альбомы, спродюсированные Мартином Бёрчем
Альбомы EMI Records
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы со звуком 5.1
Хард-рок-альбомы